Bagnet na broń – tomik wierszy Władysława Broniewskiego wydany w 1943 roku 
 Bagnet na broń – wiersz Władysława Broniewskiego
 Bagnet na broń – amerykański film fabularny z 1951 roku